Mellby désigne des localités suédoises :

 Mellby, dans la commune de Hässleholm.
 Mellby, dans la commune de Laholm.
 Mellby, dans la commune de Lidköping.